Questa è una lista delle 138 città della Slovacchia, ovvero quei comuni che hanno ufficialmente lo status di città (mesto in slovacco).

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/Obce2006.pdf 

Slovacchia